Rakovski kan syfta på:

Bulgarien 

 Obsjtina Rakovski, kommun, Plovdiv, 
 Rakovski (ort), Plovdiv, Obsjtina Rakovski, 
 Rakovski (distrikt i Bulgarien, Razgrad), Obsjtina Razgrad, 
 Rakovski (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina Kavarna,